Les artères interlobaires sont des vaisseaux de la circulation rénale qui alimentent les lobes rénaux. Les artères interlobaires naissent des artères lobaires elles-mêmes branches des artères segmentaires (issues de l'artère rénale). Elles donnent naissance aux artères arquées.

Notes et références

Liens externes 
  - "Vascularisation rénale : artérioles efférentes et capillaires pérubulaires"
 Histology image : 15901lba - "Système urinaire: rein néonatal, système vasculaire"
 Université Loyola de Chicago Histo/HistoImages/hl7A-47.jpg
  
Anatomie du rein
Artère de l'abdomen